Lista das 353 comunas do departamento francês de Ille-et-Vilaine.

 (CAR) Agglomeration community of the Rennes Métropole, created in 2000.
 (CAS) Agglomeration community of Pays de Saint-Malo, created in 2001.
 (CAV) Agglomeration community of the Vitré community, created in 2002.

|}

Ille-et-Vilaine